Пестриково — название населённых пунктов в России:

 Пестриково — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Пестриково — село в Коломенском районе Московской области.
 Пестриково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Пестриково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Пестриково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Пестриково — деревня в Ржевском районе Тверской области.